Unter Internal Conversion versteht man

 in der Spektroskopie den Übergang zwischen zwei elektronisch angeregten Zuständen, siehe Innere Umwandlung
 in der Kernphysik einen Zerfallsprozess, siehe Innere Konversion